John Osborn ist der Name folgender Personen:

* John Osborn (Politiker) (1922–2015), britischer Politiker
 John Osborn (Segler) (* 1945), britischer Segler 
 John Osborn (Sänger) (* 1972), amerikanischer Sänger (Tenor)
 John Osborn, 5. Baronet (1772–1848), britischer Adliger und Politiker
 John E. Osborn (1936–2011), amerikanischer Mathematiker 
 John Jay Osborn (* 1945), amerikanischer Schriftsteller 

Siehe auch:
 John Osborne (Begriffsklärung)
 Ozzy Osbourne (eigentlich John Michael Osbourne; * 1948), britischer Rockmusiker